MSH3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 137 амінокислот, а молекулярна маса — 127 412.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, репарація ДНК, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки